Un parallélogramme est une figure géométrique plane avec quatre côtés portés deux paires de droites parallèles. Le terme est également repris dans plusieurs autres contextes.

En science 
 La méthode du parallélogramme est une méthode graphique d’addition de vecteurs, qui s’applique notamment en physique avec le parallélogramme des forces.
 Un parallélogramme analytique est tableau avec les puissances combinées de deux variables numériques utilisé pour déterminer les termes négligeables dans une équation de courbe algébrique.

En technologie 
 Le parallélogramme de Watt est un pantographe imaginé en 1784 par l'Écossais James Watt.
 Le parallélogramme de Jeantaud est une structure du système de direction d’un véhicule à deux roues directrices.
 Un parallélogramme déformable est un mécanisme à quatre barres.

Notes et références

Voir aussi 
 Parallélisme
 Parallélépipède

Homonymie